Express-Klasse steht für Schiffsklassen:
 Antwerpen-Express-Klasse 
 Colombo-Express-Klasse 
 Dalian-Express-Klasse
 Elbe-Express-Klasse 
 Hamburg-Express-Klasse (1972)
 Hamburg-Express-Klasse (2012)
 Hannover-Express-Klasse
 Kobe-Express-Klasse 
 Prague-Express-Klasse 
 Toronto-Express-Klasse